Alen Muratović – ex giocatore di pallamano montenegrino
 Edvin Muratovic – calciatore lussemburghese con cittadinanza montenegrina, attaccante
 Hasan Muratović – politico e diplomatico bosniaco
 Samir Muratović – ex calciatore bosniaco, centrocampista